Флаг муниципального образования «Ям-Тёсовское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 25 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5043.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в чёрном, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба, утверждённого 15 апреля 2009 года, гласило: «В чёрном поле вписанный червлёный (красный) тонко окаймлённый золотом костыль, верхнее плечо которого обременено золотым ключом, положенным в пояс бородкой вверх и вправо; поверх нижнего плеча — золотое блюдо, в центре три рыбы, сомкнутые головами и тесно соприкасающиеся друг с другом, уложенные в диск по ходу солнца, а кайма покрыта цветочными лепестками, отходящими от центра к краям».

Геральдическое описание герба, утверждённого 25 мая 2009 года, гласит: «В чёрном поле вписанный червлёный (красный) тонко окаймлённый золотом костыль, верхнее плечо которого обременено золотым ключом, положенным в пояс, бородкой вверх и вправо; поверх нижнего плеча — золотой цветок, сердцевина которого подобна трём золотым рыбам, тесно соприкасающимися друг с другом, с сомкнутыми головами, уложенными по ходу солнца».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Название Ям-Тёсово связано с ямской слободой, здесь проходила старинная дорога на Новгород. Местное население занималось заготовкой леса (тёса), который сплавляли по рекам Луге и Оредеж. Во времена Великого Новгорода здесь существовала верфь, на которой строили военные и торговые суда.

В деревне Лютка в XIX — начале XX веков располагалась усадьба известного учёного-востоковеда, основателя отечественной буддологической школы, в будущем профессора Ленинградского университета, избранного в советское время академиком, Фёдора Ипполитовича Щербатского. В этой усадьбе он провёл половину своей жизни, здесь им созданы многие выдающиеся труды. До начала 1920-х годов местные земли входили в состав Новгородской губернии.

Напоминанием об учёном и усадьбе Лютка служит фигура, подобная распустившемуся цветку, сердцевину которого образуют три золотые рыбы, сомкнутые головами и уложенные в диск по ходу солнца (так называемое «колесо познания»).

К временам литовских завоеваний относится предание, гласящее, что когда литовское войска были уже недалеко от местного монастыря, монахи всю церковную утварь сложили в бочки, закупорили их и опустили в бездонный ключ. Напоминанием об этой легенде служит вертикальное плечо геральдического костыля — символ бездонного колодца (ключа). Одновременно, напоминание о первой литере в наименовании поселения.

Ключ символизирует важное торговое положение Тёсова в старину.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый».

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания